Studánka je stavebně upravený výtok vodního pramene, určený k nabírání vody.

Další významy:

 sídlo
 Anenská Studánka – obec v okrese Ústí nad Orlicí
 Karlova Studánka – obec v okrese Bruntál
 Studánka (okres Tachov) – obec v okrese Tachov
 Krásná Studánka (Liberec XXXI-Krásná Studánka) – část města Liberec v okrese Liberec
 Studánka (Varnsdorf) – část města Varnsdorf v okrese Děčín
 Studánka (Hranice) – část města Hranice v okrese Cheb
 Studánka (Pardubice) – část města Pardubice v okrese Pardubice
 Studánka (Březová) – zaniklá obec ve Slavkovském lese v okrese Sokolov

jiné významy
 Šutyrova studánka – archeologické naleziště
 Vřesová studánka – pramen v Jeseníkách
 Park Studánka – městský park v Brně
 Kaplička sv. Vojtěcha nad studánkou – kaplička nedaleko Přerova nad Labem

podobný výraz
 Studénka – město v Moravskoslezském kraji v okrese Nový Jičín 
 Pozuelo – „studánka“ ve španělštině

Externí odkazy